Přílepy est un toponyme qui peut désigner :

Přílepy, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Přílepy, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Velké Přílepy, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie